Hamun heißen:

 Hamun-See, ein Seengebiet an der iranisch-afghanischen Grenze
 Hamun-e Helmand, ein Feuchtgebiet an der iranisch-afghanischen Grenze
 Hamun-e Jaz Mirian, ein See im Südostiran
 Hamun-e-Mashkel, meist trocken liegender großer See in Belutschistan (Pakistan)
 Hamun (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Sistan und Belutschistan im Iran